Inderthal ist der Name der Zwillingsbrüder
 Ralf Inderthal (* 1967), deutscher Handballtorwart und
 Uwe Inderthal (* 1967), deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler.